Col termine biker si può indicare:
 una persona che pratica una delle diverse competizioni sportive che prevedono l'uso di una mountain bike
 un motociclista fanatico di motori